Het Nederlands landskampioenschap hockey bij de dames in het seizoen 1952/53 werd beslist via de kampioenscompetitie met de Gooische Hockey Club als winnaar.

Algemeen 
Het Nederlandse hockey was opgesplitst in vier districten, waarvan ieder district een eigen eerste klasse competitie hield. De kampioenen van ieder district speelden vervolgens tegen elkaar een competitie voor de beslissing om het landskampioenschap. De districtskampioenen waren respectievelijk: Gooi (West), Venlo Girls (Zuid), Groningen (Noord) en Quick (Oost).

Eindstanden

Legenda

Zie ook 
 Nederlands landskampioenschap hockey heren 1952/53

Hockey in 1952
Hockey in 1953
 1952/53